Jingtai (景泰), de son nom personnel Zhu Qiyu (朱祁钰), fut le septième empereur de la dynastie Ming ;
 Le xian de Jingtai est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine.

Homonymie de toponyme